Neeman ist der Familienname folgender Personen:

 Ari Ne’eman, Aktivist für Menschen mit Behinderung
 Jaakov Neeman (1939–2017), israelischer Rechtswissenschaftler und Politiker
 Juval Ne’eman (1925–2006), israelischer Physiker

Siehe auch:
 Neman (Begriffsklärung)
 Niemen
 Nieman